Tempe puede hacer referencia a varios lugares:

 El valle de Tempe, en la región de Tesalia, Grecia; 
 La localidad de Tempe, en el estado de Arizona, Estados Unidos; 
 La localidad de Tempe, en el estado de Nueva Gales del Sur, Australia; 
 El lago Tempe, en Indonesia; o
  Tempe, empresa del grupo Inditex.

Referencias